Jean Loinais est le nom de plume de Maurice Gaudillière (1882-1940), sous le nom duquel, il écrivit des ouvrages traitant de la Bresse et du bressan.

Bibliographie 

 
Nom de plume
Personnalité liée à la Bresse